Violetas na Janela é uma peça teatral baseada no romance espírita de mesmo nome, tendo sido escrito pelo espírito que se denomina "Patrícia" através da médium Vera Marinzeck de Carvalho 

A peça foi produzida por Julio Cesar de Sá Roriz, dirigida pelo ator Guilherme Corrêa e adaptada pela atriz Ana Rosa. 

Ana Rosa se motivou a montar o espetáculo após a morte da filha, Ana Luísa, que tinha a mesma idade de Patrícia (protagonista de Violetas na Janela) e faleceu após um atropelamento na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Na época, o livro espírita foi um consolo para a atriz. O livro foi enviado por três pessoas, uma delas, o produtor Júlio Cesar de Sá Roriz, que também é escritor e palestrante espírita. 

O espetáculo foi assistido por mais de 300 mil pessoas entre os anos de 1997 e 2007, em tournée por quase todos os estados brasileiros. 

A peça deu origem a uma produção fonográfica produzida por Ana Rosa e Cláudio Suisso. 

Em setembro de 2006, após a morte do diretor Guilherme Corrêa, marido de Ana Rosa, a peça reestreou no Teatro Vannucci. 

Em 2009, a Editora Plugme convidou o elenco da peça encabeçado por Ana Rosa, Beatriz Correa e João Pedro Roriz a realizar os audiobooks de Violetas na Janela e Vivendo no Mundo dos Espíritos.

Enredo
No palco, a história trata da vida no plano espiritual da adolescente Patrícia, falecida após um acidente vascular aos 19 anos.

Cenário

De autoria de Guta Xavier da Silveira, atende a todos os formatos de palco, do italiano ao palco de arena, permitindo ao espetaculo viajar com facilidade.

Sendo operado pelos próprios atores em cena aberta, reduz custos cenotécnicos e dá um formato intimista que integra o público ao espetáculo.

A iluminação ficou a cargo Aurélio de Simoni.

Elenco
Ana Rosa
Ana Carolina
Beatriz Corrêa
Cláudia Rangel
Daniel Barcellos
Débora Catalani
Eduardo Paranhos
Fáveri Luisa
João Pedro Roriz
Leone Sat'anna
Marcelo Alonso
Marina Considera
Mônica Areal
Paula Rebelo
Roberto Guarabira
Ruyter de Carvalho
Victor Freeland
Samanta Precioso

Ver também
Doutrina Espírita
Psicografia
Literatura Espírita

Ligações externas

 Críticas

Arte espírita
Peças de teatro do Brasil